Puchar Wysp Owczych w piłce nożnej mężczyzn (, dosłownie Puchar Premiera) – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego na Wyspach Owczych, duńskim terytorium zależnym, stanowiącym odrębny podmiot w ramach FIFA i UEFA. Organizowane co sezon przez Farerski Związek Piłki Nożnej (FSF) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Betrideildin piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Konferencji Europy.

Historia 
Pierwsze rozgrywki Pucharu Wysp Owczych odbyły się w roku 1955. Zwycięzcą, został wtedy stołeczny klub HB Tórshavn, który pokonał w finale KÍ Klaksvík. Dokładne wyniki z dawnych lat nie są znane. Dopiero od lat 60. zaczęto je spisywać, a od 1973 znane są wyniki każdego z kolejnych finałów.

Do 1979 w pucharze mogły występować jedynie zespoły z najwyższej ligi, obecnie dopuszczone są kluby ze wszystkich, czterech poziomów. Wtedy też pieczę nad pucharem przejęła nowo-utworzona Farerska Federacja Piłkarska.

W 1995 roku padł najwyższy wynik w Pucharze Wysp Owczych - HB Tórshavn pokonał, nieistniejący już, Skansin Tórshavn 22:0. Jest to jednocześnie najwyższe zwycięstwo w historii klubu.

Od roku 2005 wprowadzono system knock-out w eliminacjach, zastępując nim system grupowy.

Innymi pucharami na Wyspach Owczych są: Th. Dam & Co. Steypið dla młodzieży, Blaðberasteypið dla chłopców (14-17), Cadbury steypið dla chłopców (12-14), Steypakappingin Kvinnur dla kobiet, Mótasteypið dla dziewczynek (14-17) oraz Niels L. Arge steypið dla dziewczynek (12-14).

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 18 klubów występujących w Mistrzostwach Wysp Owczych. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy wstępnej do finału (oprócz półfinału, w którym grane mecz i rewanż) rozgrywane są w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2005 rozgrywki składają się z 5 etapów: rundy wstępnej eliminacyjnej, rundy pierwszej, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. 

Do roku 1999 finały były rozgrywane na stadionie Gundadalur, będącym między innymi, stadionem domowym klubów HB Tórshavn i B36 Tórshavn. Wywołało to w 1970 roku sprzeciw klubu KÍ Klaksvík, który nie chciał, by mecz finałowy odbywał się na stadionie HB Tórshavn - rywala w finale. Spór ten ostatecznie doprowadził do tego, że finał odwołano bez wyłonienia zwycięzcy. Od roku 2000 mecze rozgrywane są na stadionie Tórsvøllur w Tórshavn.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Wysp Owczych na podium oficjalnie stawało w sumie 14 drużyn. Liderem klasyfikacji jest HB Tórshavn, który zdobył 28 Pucharów.

Stan na 31.12.2022.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: Stan na 31.12.2022.

Zobacz też 
 Superpuchar Wysp Owczych

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Wysp Owczych w bazie League321 

!